Котигорошко — герой однойменної української народної казки
 «Котигорошко» — роман Василя Кожелянка
 «Котигорошко» — анімаційний фільм 1970 року студії Київнаукфільм, режисер — Борис Храневич.